Ignaczak ist der Familienname folgender Personen:

 Krzysztof Ignaczak (* 1978), polnischer Volleyballspieler
 Rainer Ignaczak (1943–2022), deutscher Fußballtorhüter